NUE, Nue
 Port lotniczy Norymberga
 Nue
 Lizardo Rodríguez Nue